Актипан де Морелос има више значења:

 Актипан де Морелос, Санта Марија Актипан (Аказинго), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Актипан де Морелос, Зона Есмералда (Лос Рејес де Хуарез), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику